Caddell ist der Familienname folgender Personen:
 Declan Caddell (* 1988), nordirischer Fußballspieler
 Shirley Caddell (1931–2010), US-amerikanische Countrymusikerin

Siehe auch:
 Cadell